Kasteel Strijen (Oosterhout)
Kasteel Strijen (Strijen)